Un Postmaster General est le titre donné dans les pays anglo-saxons au chef du système postal du pays.

Quelques exemples
 Postmaster General du Royaume-Uni
 Postmaster General des États-Unis
 Ministre des Postes du Canada
 Postmaster General de Hong Kong

Système postal